Templar steht für:
 Simon Templar, Held einer Kriminalroman-Serie 
 Templar Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Templar (Eishockeyverein), Eishockeyverein aus Norwegen

Templar ist der Familienname folgender Personen:
 Jacob Templar (* 1992), australischer American-Football-Spieler